Fredning, det at lade noget i fred og opretholde en given tilstand, anvendes på flere områder:

 Artsfredning – fredning af dyre- og plantearter 
 Bygningsfredning – fredning af bygninger
 Fortidsmindefredning – fredning af fortidsminder
 Naturfredning – fredning af områder

Nogle gange er den ønskede tilstand anderledes end den nuværende, og så kan man gribe til restaurering eller retablering for at komme til(bage) til den ønskede tilstand. I en del tilfælde er det også nødvendigt med en aktiv indsats for at opretholde status quo.

Hvor artsfredning gerne indbefatter jagt- eller indsamlingsforbud, medfører de øvrige fredninger typisk mere vidtrækkende indskrænkninger i ejerens udnyttelse af sin ejendom.

Se også
 Den danske rødliste

Referencer